Robert Cauer kan syfta på: 

* Robert Cauer den äldre (1831–1893), tysk bildhuggare 
 Robert Cauer den yngre (1863–1947), tysk bildhuggare